Жаманшин:

 Жаманшин — геоморфологический метеоритный кратер в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан.
 Жаманшин — река в Бразилии, правый и крупнейший приток реки Тапажос.